Палац Санґушків — пам'ятка резиденційної архітектури 18 століття у місті Ізяславі Хмельницької області України.
 Палац Санґушків — втрачена пам'ятка резиденційної архітектури 18-20 століть у місті Славуті Хмельницької області України.
 Палац Санґушків — пам'ятка резиденційної архітектури 17-18 століть у місті Любартові Люблінського воєводства Польщі.
 Палац Санґушків — пам'ятка світської архітектури 18 століття у місті Варшаві, столиці Польщі. Повністю знищена під час Другої світової війни, відбудована в 1950 році.
 Палац Санґушків — пам'ятка резиденційної архітектури 19 століття у місті Тарнів Малопольського воєводства Польщі.
 Палац Санґушків — пам'ятка світської архітектури 16-19 століть у місті Кракові, Польща. Нині належить Папському університетові Івана Павла ІІ.
 Палац Санґушків — пам'ятка резиденційної архітектури 18 століття у місті Гродні, Білорусь.
 Палац Санґушків — втрачена пам'ятка резиденційної архітектури 18-19 століть у селі Михля Хмельницької області України.

Санґушки